Абылай — имя. Известные носители:

 Абылай хан Каншер (XVII век) — один из казахских ханов, правитель Ташкента
 Аблай-Гирей — сибирский хан (с 1628 по 1631) или царевич; сын Ишима, внук Кучума
 Аблай-тайша (? — 1674) — крупный ойратский тайша; второй сын хошутского тайши Байбагаса
 Абылай-хан (1711—1781) — один из самых знаменитых казахских ханов; сын Коркем Уали-султана, внук Абылай хана Каншера.